Else-Marthe Sørlie Lybekk – pallamanista norvegese
 Jørgen Sørlie – ex calciatore norvegese
 Lars Sørlie – calciatore norvegese
 Steinar Sørlie – ex calciatore norvegese